Lake Gregory kan syfta på följande platser:

Australien 

 Gregory Salt Lake, sjö, Western Australia, 
 Lake Gregory (sjö i South Australia), 
 Isis Balancing Storage, sjö, Queensland, 

Robotskapade Australienförgreningar